Gaiano ima više značenja:
 Gaiano, Parma
 Gaiano, Ravenna
 Gaiano, Rimini
 Gaiano, Salerno